In 1979/80 was het 31ste seizoen van de DDR-Oberliga, de hoogste klasse van de Duitse Democratische Republiek. Titelverdediger BFC Dynamo wist de landstitel te prolongeren onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs. Het was de tweede keer in de clubgeschiedenis dat BFC Dynamo kampioen werd.

Seizoensverloop
De titelstrijd werd een duel tussen beide Dynamo’s. Dresden stond van de eerste tot de achttiende speeldag aan de leiding en werd dan ingehaald door BFC Dynamo. Op de 21ste speeldag nam Dresden opnieuw de leidersplaats over en behield deze tot de voorlaatste speeldag. De titel werd op de laatste speeldag beslist in een onderlinge confrontatie. BFC won met 1:0 en wipte zo in extremis over Dresden. 

CZ Jena en FC Magdeburg volgden op het duo met een grote achterstand. Promovendus Vorwärts Frankfurt werd nog net vijfde. HFC Cehmie stond derde na de heenronde, maar zakte in de terugronde weg naar de zevende plaats. De degradatiestrijd ging tussen meerder clubs. Op de 22ste speeldag had Sachsenring Zwickau, dat achtste stond slechts vier punten voorsprong op rode lantaarn Chemie Leipzig. Na een 0:6 nederlaag tegen stadsrivaal BFC Dynamo had Union Berlin een zeer slecht doelsaldo wat in het nadeel van de club kon spelen, maar uiteindelijk stak Erfurt de club nog voorbij. Voor Union was het al de derde degradatie uit de Oberliga.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 525 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,88 per wedstrijd. De grootste zege was BFC Dynamo-Chemie Leipzig (10:0). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1979/80 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Hans-Ulrich Grapenthin van Carl Zeiss Jena werd verkozen tot voetballer van het jaar. Frank Terletzki van BFC Dynamo werd tweede en Reinhard Häfner van Dynamo Dresden werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1979/80
FDGB-Pokal 1979/80
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1979
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1980

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1979/80